Kudryavtsev pode se referir a:
 Nikolai Alexandrovitch Kudryavtsev - geólogo de petróleo
 Vladimir Kudryavtsev - baixo, Akvarium

 Alla Kudryavtseva - uma jogadora profissional de tênis

Desambiguação